Чемпионат мира BDO 2010 — 33-й чемпионат мира BDO. Прошёл в английском городе Фраймли Грин на стадионе Лэйксайд Кантри Клаб со 2 по 10 января 2010 года. Призовой фонд турнира составляет 325 тысяч фунтов стерлингов. Победитель мужского турнира получил 100000 фунтов, женского 6000 фунтов. Действующим чемпионом являлся Тед Хенки, который удержать свой титул не смог. В женском турнире действующим чемпионом была Фрэнсис Хонселаар, которая так же титул удержать не смогла.

Женщины

Мужчины

Ссылки 
 Официальный сайт

BDO World Darts Championship